Miejscowości w USA:
 Ossipee – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alamance
 Ossipee – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll